Элемент, исполняемый во время игры на гитаре;
 Физическое упражнение;
 Симптом заболеваний нервной и опорно-двигательной системы известный как .